Hideki Hamaguchi – ex cestista giapponese
 Kanari Hamaguchi – ex pallavolista giapponese
 Kyoko Hamaguchi – ex lottatrice giapponese
 Noriko Hamaguchi – ex cestista giapponese
 Osachi Hamaguchi – politico giapponese
 Shirō Hamaguchi – compositore giapponese
 Yoshihiro Hamaguchi – nuotatore giapponese